Димитър Бакалов може да се отнася за:

 Димитър Бакалов (кмет), български общественик, кмет на Пловдив
 Димитър Бакалов (художник), български художник-график
 Димитър Бакалов (актьор), български актьор
 Димитър Бакалов (свещеник), български свещеник